SPZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Springdale (Arkansas) (Stati Uniti)